Geffcken ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Geffcken (* 1980), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Eduard Geffcken (1801–1866), deutscher Apotheker und Parlamentarier
 Gottfried Geffcken (1802–1842), deutscher Kaufmann und Präses der Handelskammer Hamburg
 Heinrich Geffcken (1792–1861), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator
 Friedrich Heinrich Geffcken (1830–1896), deutscher Jurist

 Otto Wilhelm Heinrich Geffcken (1865–1916), deutscher Jurist und Kirchenrechtler
 Walter Geffcken (1872–1950), deutscher Maler

Siehe auch:

 Gäfgen